Supergirl může být:
 Supergirl – komiksová, filmová a televizní postava ze světa vydavatelství DC Comics
 Superdívka (v originále Supergirl) – britský film z roku 1984
 Supergirl (seriál) – americký televizní seriál z roku 2015
 „Supergirl (píseň, Hannah Montana)“ – píseň americké zpěvačky Miley Cyrusové